Guadalaviar kan syfta på:

 Guadalaviar – en flod i östra Spanien, se Turia
 Guadalaviar (kommun) – en kommun i Spanien
 Guadalaviar (kommunhuvudort) – kommunens huvudort